Соревнования по бегу на 3000 метров у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении в Белграде прошли 3 и 5 марта 2017 года на «Комбанк Арене».

Действующим зимним чемпионом Европы в беге на 3000 метров являлся Али Кая из Турции.

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC+1)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | DQ — Дисквалифицирован

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 4 спортсмена в каждом забеге (Q) плюс 4 лучших по времени (q) проходили в финал.
На старт в 2 забегах вышли 22 легкоатлета.

Финал 

Финал в беге на 3000 метров у мужчин состоялся 5 марта 2017 года. Бег проходил в медленном темпе, только на заключительном километре скорости значительно выросли. За золото на финише боролись Адель Мешааль и Хенрик Ингебригтсен, и в этом противостоянии сильнее был испанец, не пустивший своего соперника вперёд на заключительном вираже. Действующий чемпион Али Кая был далёк от пьедестала, заняв 9-е место.

Примечания

Ссылки 
 

бег